Verleger bezeichnet:
 den Leiter eines Verlages für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Musiknoten, Kalender oder andere Medienprodukte, siehe Verleger
 den Auftraggeber im so genannten Verlagssystem
 Der Verleger, einen deutschen Fernsehfilm

Verleger ist der Familienname folgender Personen:
 August Verleger (1883–1951), deutscher Sozialpädagoge und Schriftsteller
 Jörn Verleger (* 1972), deutscher Sportfunktionär
 Rolf Verleger (1951–2021), deutscher Neurophysiologe; Mitglied des Direktoriums des Zentralrats der Juden in Deutschland

Sonstiges:
 Verleger Point, Landspitze an der Hobbs-Küste, Marie-Byrd-Land, Antarktika

Siehe auch: